Az alábbi lista a középkori Provence-i grófság uralkodóit tartalmazza.

Történelmi témájú listák
Európai uralkodók listái
 
it:Elenco di duchi, re e conti di Provenza